E 951 steht für:
 Aspartam als Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 951 in Griechenland

Abkürzung